A George a dzsungelben (eredeti cím: George of the Jungle) 2007-től 2017-ig futott amerikai–kanadai televíziós 2D-s számítógépes animációs sorozat, amelynek alkotója Jay Ward. Az írói Andrew Nicholls, Darrell Vickers, Dennis Heaton, David Lewman és Joe Liss, a rendezője J. Falconer, a zeneszerzője Michael Richard Plowman. A tévéfilmsorozat a Studio B Productions, a Classic Media, a Teletoon Original Production és a Bullwinkle Studios gyártásában készült, a DreamWorks Classics forgalmazásában jelent meg. Műfaját tekintve kalandfilmsorozat és filmvígjáték-sorozat. Az első évad 2007 és 2008 között került ledásra, majd 2016 és 2017 között egy második évad is készült hozzá, ebben már néhány változtatást eszközöltek (pl. George kinézetén). Amerikában a  Cartoon Network vetítette, Kanadában a Teletoon sugározta, Magyarországon a Cartoon Network adta, a Boomerang ismételte.

Ismertető

Szereplők 

 George
 Majom
 Ursula
 Magnolia
 Dr. Scott
 Shep
 Tookie-Tookie

Epizódok

Jegyzetek

Források

További információk 

2007-ben bemutatott amerikai televíziós sorozatok
2007-ben bemutatott kanadai televíziós sorozatok
Amerikai számítógépes animációs sorozatok
Kanadai számítógépes animációs sorozatok
Televíziós kalandsorozatok
Televíziós vígjátéksorozatok
Vásárolt Cartoon Network-sorozatok
A Teletoon saját gyártású műsorai
2017-ben befejezett amerikai televíziós sorozatok
2017-ben befejezett kanadai televíziós sorozatok